Ambidextrie, het fenomeen dat iemand zowel links- als rechtshandig is
Ambidexter (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)